El nombre de Mario Sánchez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Mario Sánchez (actor) (1936-2007), actor, imitador y humorista argentino.
 Mario Sánchez (tirador deportivo) (1934-2017), tirador deportivo mexicano.
 Mario Salvador Sánchez Quintanilla (1954-2019), pintor surrealista salvadoreño.
 Mario Sánchez Yantén (n. 1956), árbitro de fútbol chileno.
 Mario Sánchez Ruiz (n. 1961), político y empresario mexicano.
 Mario Sánchez Franco (n. 1993), futbolista español.
 Mario Iván Sánchez Oviedo, jugador de squash mexicano.
 Mario Sánchez (futbolista mexicano), futbolista mexicano.